Арайса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арайса, Армандо (род. 1969/1970) — мексиканский актёр.
 Арайса, Франсиско (род. 1950) — мексиканский оперный певец (тенор).

См. также 
 Команда Арайса — зондеркоманда, подразделение латышской вспомогательной полиции непосредственно подчинявшееся СД в рейхскомиссариате Остланд.
 Арайс